Treffort-Cuisiat é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2016 foi fundida com a comuna de Pressiat para a criação da nova comuna de Val-Revermont.

Demografia 
Em 2006 Treffort-Cuisiat apresentava uma população de 2 000 habitantes, distribuídos por 959 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain